Kuhlbrodt ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Kausch-Kuhlbrodt (1939–2013), deutsche Regisseurin, Schauspielerin und Künstlerin
 Detlef Kuhlbrodt (* 1961), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Dietrich Kuhlbrodt (* 1932), deutscher Jurist, Autor und Schauspieler
 Erich Kuhlbrodt (1891–1972), deutscher maritimer Meteorologe
 Jan Kuhlbrodt (* 1966), deutscher Schriftsteller
 Peter Kuhlbrodt (* 1941), deutscher Historiker und Nordhäuser Stadtarchivar
 Rüdiger Kuhlbrodt (* 1942), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Susanne Kuhlbrodt (* 1969), deutsche Architektin und Autorin